AWG kan avse:

 AWG – ett amerikanskt system för beteckning av dimensioner på elektriska ledare i kabel, se American Wire Gauge   
 AWG – valutakoden i ISO 4217 för Aruba , se Arubansk florin
 AWG– ett tidigare svenskt förlag, se Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag
 AN/AWG-9 – en amerikansk flygradar